Vperiod (Kubanski), possiólok del krai de Krasnodar (Rússia)
 Vperiod (Kubànskaia), poble del krai de Krasnodar (Rússia)
 Vperiod (Ternóvskaia), possiólok del krai de Krasnodar (Rússia)